Obscuritas est le dixième et dernier tome de la fantasy d'Anne Robillard A.N.G.E.. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Le titre fait référence à l'obscurité. Obscuritas est sorti en .

Résumé

Lien externe 
 Site officiel de la série

A.N.G.E.
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2012
2012 en fantasy